Ростисла́в Гаври́лович Горе́лов (, Екатеринослав — 14 января 2004, Москва) — советский живописец, график, жанрист, портретист, представитель жанра соцреализм, мастер индустриального пейзажа и жанрово-исторической картины.

Биография 
Ростислав Гаврилович Горелов родился  в семье живописца Гавриила Никитича Горелова, был старшим ребёнком в семье. Брат художницы Галины Гореловой-Азгур и художника Юрия Горелова.

В сентябре 1933 года поступил на художественное отделение Московского полиграфического института.

28 декабря 1933 года в составе группы однокурсников арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической группе «Голубая лилия», осуждён на 2 года исправительно-трудовых лагерей. В заключении работал в художественной мастерской Темниковского ИТЛ под руководством художника В. М. Эссена. Досрочно освободился (по зачёту трудодней) 16 октября 1935 года. Реабилитирован 15 октября 1956 года.

В 1942 окончил Московский художественный институт, выполнил дипломную работу под руководством Г. Г. Ряжского.

Член Союза художников с 1942 года. С того же года участвовал в выставках. Автор тематических картин, посвящённых революции, Великой Отечественной войне и темам ГУЛАГа. Один из ярких представителей соцреализма.

Во время Великой Отечественной войны служил в Студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова. Делал зарисовки военных действий на Северном, 2-м и 3-м Украинском фронтах.

С 1961 преподавал в Московском педагогическом институте. Кандидат педагогических наук, автор учебных пособий по рисунку и живописи.

Произведения хранятся в Музее Москвы, Музее истории ГУЛАГа (Москва), музеях Ярославля, Волгограда, Ульяновска, Перми, других собраниях России, Германии, Франции, Италии, Англии.

Картины Ростислава Горелова стали основной частью экспозиции выставки полотен, написанных политзаключёнными (Москва, Новый Манеж, январь 2008), выставлялись на выставке «Династия» в Волоколамском Кремле вместе с произведениями других представителей семьи Гореловых (март 2009). Ростислав Горелов участвовал в оформлении мемориального комплекса на Поклонной горе.

Оставил воспоминания.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, с отцом Гавриилом Гореловым и братом Юрием Гореловым.

Библиография

Галерея

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Графики СССР
Художники СССР
Выпускники вузов Москвы
Художники-портретисты СССР
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР